Estados de ánimo — третий студийный альбом испанской группы El Canto del Loco, вышедший 22 мая 2003 года в Испании.
Песня La madre de José из нового альбома вновь возносит группу на первое место в хит-параде радио Los 40 Principales.

Когда продажи альбома превысили 100.000 экземпляров, музыканты завоевали свой первый трофей — 1х Платиновый диск.

Всего было продано более 244 тыс. копий альбома.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы El Canto del Loco

Альбомы 2003 года
Альбомы на испанском языке
Альбомы Испании